Culvertown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Culvertown (Kentucky)
 Culvertown (New York)